Серге́й Ю́рьевич Соловьёв (род. 1955) — российский , доктор физико-математических наук, профессор кафедры алгоритмических языков факультета ВМК МГУ (2003).

Биография 
Окончил среднюю школу № 174 Кызылординской области (1972). Окончил факультет ВМК МГУ (1977). Обучался в аспирантуре факультета ВМК МГУ (1977—1980). 

Защитил диссертацию «Методы восстановления контекстно-свободных грамматик» на степень кандидата физико-математических наук (1981).

Защитил диссертацию «Математические методы и принципы построения автоматизированных систем инженерии знаний» на степень доктора физико-математических наук (1996).

Получил звание профессора (2003).

После окончания МГУ работал старшим и ведущим научным сотрудником Института математики ВЦ АН МССР.

В Московском университете работает с 2001 года в должностях: профессора по совместительству (2001–2004), штатного профессора (с 2004) кафедры алгоритмических языков факультета ВМК.

Область научных интересов: информационные системы. Руководитель проекта Глоссарий. Автор более 70 научных работ по вопросам формальных грамматик, экспертных систем, систем обработки экспериментальных данных и сетевым технологиям.. Подготовил двух кандидатов физико-математических наук.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники ВМК МГУ